Командный кубок мира по теннису (; также известен по спонсорским названиям Power Horse World Team Cup и ARAG World Team Cup) — международный командный теннисный турнир, проводившийся ежегодно ATP в Дюссельдорфе, Германия с 1978 по 2012 год. Являлся вторым по престижности после Кубка Дэвиса турниром для сборных команд среди мужчин. Был заменён на личное первенство из категории ATP 250 — Открытый чемпионат Дюссельдорфа.

Регламент 
 Участвуют сборные, чьи два лучших теннисиста добились общего высокого показателя в рейтинге ATP прошедшего сезона.
 Восемь сборных команд поделены на две группы по четыре команды.
 Основной турнир проходит по круговой системе, и состоит из трёх матчей (два одиночных, один парный).
 Финал состоится между сборными, занявшими первое место в своей группе.

Победители

Титулы по странам

См. также 
 Кубок Дэвиса
 Кубок Хопмана
 Кубок ATP

Ссылки 

 Официальный сайт турнира
 Профиль турнира на сайте ATP

ARAG World Team Cup